glicyna, H2N−CH2−COOH
kwas acetohydroksamowy, 
nitroetan, CH3−CH2−NO2